Le terme ligne 280 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 280 des chemins de fer belge
 Ligne 280 des lignes ferroviaires en Suisse
 Ligne 280 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

280